Les élections municipales ont lieu les  et  dans les Hauts-de-Seine.

Le report du second tour des élections a été annoncé par le président Emmanuel Macron le  à la suite de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19). Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner annonce le même jour la validation des résultats du premier tour.

Spécificités électorales des intercommunalités 
Dans le département, et depuis le , toutes les communes sont adhérentes à la métropole du Grand Paris et membres d'un établissement public territorial (EPT).

L'élection de leur représentants au Conseil de la métropole se fait en 2020 par fléchage dans le bulletin de vote des élections municipales.

Par contre, l'élection des représentants des communes au sein de leur conseil de territoire est effectuée par chaque  conseil municipal, au scrutin de liste à la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne, étant précisé que le ou les conseiller(s) métropolitain(s) est/sont de droit membre du conseil de territoire.

Maires sortants et maires élus 
La prime aux sortants joue à plein dans les Hauts-de-Seine, avec peu de changements par rapport au scrutin précédent. La droite conserve sa position dominante, confirmant facilement les nombreux gains obtenus en 2014 à Asnières-sur-Seine, Clamart, Clichy et Fontenay-aux-Roses, tandis que le Parti communiste français s'impose sans difficultés dans ses quatre derniers bastions. La surprise vient toutefois de Colombes (), gagnée pour la première fois par Europe Écologie Les Verts. La quatrième commune du département en nombre d'habitants retourne ainsi à la gauche non communiste, six ans après le mandat de Philippe Sarre (PS), entre 2008 et 2014. Au sud du département, le PS remporte Châtillon, une ville gérée par la droite depuis 1983. À Chaville, le maire sortant Jean-Jacques Guillet conserve de peu sa ville à la droite grâce à une alliance improbable avec Europe-Écologie.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans toutes les communes

Antony 
 Maire sortant : Jean-Yves Sénant (LR)

Asnières-sur-Seine 
 Maire sortant : Manuel Aeschlimann (LR)

Bagneux 
 Maire sortante : Marie-Hélène Amiable (PCF)

Bois-Colombes 
 Maire sortant : Yves Révillon (UDI)

Boulogne-Billancourt 

 Maire sortant : Pierre-Christophe Baguet (LR)

Bourg-la-Reine 
 Maire sortant : Patrick Donath (UDI)

Châtenay-Malabry 
 Maire sortant : Georges Siffredi (LR)

Châtillon 
 Maire sortant : Jean-Pierre Schosteck (LR)

Chaville 
 Maire sortant : Jean-Jacques Guillet (DVD)

Clamart 
 Maire sortant : Jean-Didier Berger (SL)

Clichy 
 Maire sortant : Rémi Muzeau (LR)

Colombes 
 Maire sortante : Nicole Goueta  (LR)

Courbevoie 
 Maire sortant : Jacques Kossowski (LR)

Fontenay-aux-Roses 
 Maire sortant : Laurent Vastel (UDI)

Garches 
 Maire sortante : Jeanne Bécart (LR)

Gennevilliers 
 Maire sortant : Patrice Leclerc (PCF)

Issy-les-Moulineaux 
 Maire sortant : André Santini (UDI)

La Garenne-Colombes 
 Maire sortant : Philippe Juvin (LR)

Le Plessis-Robinson 
 Maire sortant : Jacques Perrin (LR)

Levallois-Perret 
 Maire sortant : Patrick Balkany (LR)

Malakoff 
 Maire sortante : Jacqueline Belhomme (PCF)

Marnes-la-Coquette 
 Maire sortante : Christiane Barody-Weiss (LR)

Meudon 
 Maire sortant : Denis Larghero (UDI)

Montrouge 
 Maire sortant : Étienne Lengereau (UDI)

Nanterre 
 Maire sortant : Patrick Jarry (DVG)

Neuilly-sur-Seine 
 Maire sortant : Jean-Christophe Fromantin (DVD)

Puteaux 
 Maire sortante : Joëlle Ceccaldi-Raynaud (LR)

Rueil-Malmaison 
 Maire sortant : Patrick Ollier (LR)

Saint-Cloud 
 Maire sortant : Éric Berdoati (DVD)

Sceaux 
 Maire sortant : Philippe Laurent (UDI)

Sèvres 
 Maire sortant : Grégoire de La Roncière (DVD)

Suresnes 
 Maire sortant : Christian Dupuy (DVD)

Vanves 
 Maire sortant : Bernard Gauducheau (UDI)

Vaucresson 
 Maire sortant : Virginie Michel-Paulsen (LR)

Ville-d'Avray 
 Maire sortante : Aline de Marcillac (SE)

Villeneuve-la-Garenne 
 Maire sortant : Alain Bortolameolli (LR)

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Liste des communes des Hauts-de-Seine
 Élections municipales de 2014 dans les Hauts-de-Seine

Municipales, 2020
Hauts-de-Seine